Vecchi pode se referir a:

 Vecchi (editora)
 Vecchio, categoria de personagens da commedia dell'arte

 Nomes de pessoas

 Juan Edmundo Vecchi
 Octávio Vecchi
 Ênio Ângelo Vecchi

Desambiguação